Benayoun est un patronyme d'Afrique du Nord porté notamment par :

 Georges Benayoun (1955-), producteur de cinéma français,
 Maurice Benayoun (1957-), artiste plasticien français,
Iyad Benayoun (2019-), Cavalier de saut d'obstacle Marocain.
 Michaël Benayoun, (1973-), connu sous son pseudonyme Michaël Youn,
 Robert Benayoun (1926-1996), homme de cinéma français,
 Yossi Benayoun (1980-), footballeur israélien.

Étymologie 
 Nom composé du préfixe arabe et hébreu ben (fils) et de Hayoun ou Ayoun qui sont sans doute des variantes berbères de Haïm (de l’hébreu hayïm : vie). Hayoun peut aussi être un superlatif de l’arabe hayy (vivant).

Notes 

Patronyme séfarade